Weichlein est un nom propre germanique qui peut faire Réferenceé à :

Patronyme 

  (1960-), historien et professeur d'université allemand ;
 Romanus Weichlein (1652-1706), compositeur autrichien compositeur autrichien.

Patronyme allemand